Bogdán, férfikeresztnév
 Bogdán, családnév
 Bogdán, a Fehér-Tisza mellékvize